Cumeeira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cumeeira (Penela)
 Cumeeira (Santa Marta de Penaguião)